Samuel Brown peut se référer à :
 Samuel Brown (officier de la Royal Navy) (1776-1852), pionnier des ponts suspendus, ingénieur et inventeur ;
 Samuel Brown (ingénieur), inventeur anglais, débuts de moteur à combustion interne ;
 Samuel Brown (1804-1874), pionnier américain et homme politique à Milwaukee, Wisconsin ;
 Samuel Robbins Brown (1810-1880), missionnaire de l'Amérique à la Chine ;
 Samuel Gilman Brown (1813-1885), éducateur Américain ;
 Samuel Morison Brown (1817-1856), chimiste Écossais, poète et essayiste ;
 Samuel S. Brown (1842-1905), homme d'affaires américain, propriétaire de cheval de course/éleveur, propriétaire de l'hippodrome ;
 Samuel Brown (maire) (1845-1909), maire de Wellington, Nouvelle-Zélande ;
 Samuel McConnell Brown (1865-1923), homme politique australien ;
 Samuel Brown (1872-1962), en politique provinciale de l'Alberta, Canada ;
 Samuel Ashley Brown (1923-2011), professeur d'anglais à l'Université de Caroline du Sud ;
 Samuel Brown (1821-1886), pionnier américain et homme politique ;
 Samuel Lombard Brown (1858-1939), Irlandais, homme politique et avocat ;
 Samuel Brown (joueur de cricket) (1857-1938), joueur de cricket anglais.

Voir aussi 

 Samuel Browne (homonymie)
 Sam Brown (homonymie) 
 Sam Browne (homonymie) 

Homonymie de personnes